A Nação (Rio de Janeiro)
 A Nação (Blumenau)
 A Nação (Porto Alegre)

Desambiguação